Sainte-Ode is een gemeente in de Belgische provincie Luxemburg. De gemeente telt ruim 2000 inwoners en is een van de drie dunstbevolkte gemeenten van België met 26 inwoners per vierkante kilometer.

Geschiedenis 
De gemeente ontstond bij de gemeentelijke fusies van 1977 door het samenvoegen van de gemeenten Amberloup, Lavacherie en Tillet. In het noorden werd ook een stuk grondgebied aangehecht van de voormalige gemeente Flamierge, die zelf bij Bertogne werd gevoegd. Dit klein aangehecht stuk was een bosgebied bij het domein van Sainte-Ode, waar zich ook het Centre Hospitalier de Sainte-Ode bevindt. Naar dit Sainte-Ode werd de nieuwe fusiegemeente genoemd.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische evolutie 
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1982: PS (7,61%) / 1994: ECOLO (4,41%), FN (1,1%)De gevormde meerderheidscoalitie wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Burgemeesters 
 ?-2006: Jacques Pierre
 2007-2014: Joël Tanghe
 2014-2018: Jacques Pierre
 2019-heden: Pierre Pirard

Geboren in Sainte-Ode 
 Thomas Meunier (1991), voetballer

Externe links 
 Website van de gemeente